Vaz es un apellido de origen portugués. Puede referirse a:
 Carlos Vaz Ferreira, filósofo uruguayo; 
 Claudio Ibrahim Vaz Leal, futbolista brasileño; 
 João Vaz Corte Real, navegante portugués del siglo XV; 
 Luís Vaz de Camões, escritor y poeta portugués;  
 María Eugenia Vaz Ferreira, poetisa uruguaya; o
 Walter Vaz, futbolista francés.

Véase también 
 Vaz Ferreira